Miejscowości w USA:
 North Hudson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 North Hudson – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 North Hudson (ang. North Hudson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex